Мустамяэ:

 Мустамяэ — один из 8 городских районов (частей города) Таллина.
 Мустамяэ — микрорайон в одноимённом районе Мустамяэ города Таллина.
 Мустамяэ теэ — улица в Таллине.